

Patronyme 

 Caroline Calvé (née en 1978), snowboardeuse canadienne ;
 Emma Calvé (1858-1942), cantatrice française ;
 Jean Calvé (né en 1984), footballeur français ;
 Jean-François Calvé (1925-2014), acteur français ;
 Jeanne Marie Le Calvé, dite La Mère Denis, (1893-1989), lavandière et figurante française ;
 Pierre Calvé (né en 1939), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Tanguy Le Calvé (né en 1995), joueur de go professionnel français.

Voir aussi 
 Astra Calvé, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'huiles et de margarines ;
 Maladie de Legg-Calvé-Perthes, une maladie de la hanche qui touche les enfants.